Příjmení Holmes nosí více významných osobností:

 Elizabeth Holmesová (* 1984) – americká podnikatelka
 George Holmes (1894–1964) – britský hokejový útočník
 H. H. Holmes (1861–1896) – americký sériový vrah
 Jake Holmes (* 1939) – americký zpěvák a kytarista
 James Holmes – více osob
 John Clellon Holmes (1926–1988) – spisovatel
 Katie Holmes (* 1978) – americká herečka
 Kelly Holmesová (* 1970) – britská sportovkyně, atletka
 Khaled Holmes (* 1990) – hráč amerického fotbalu
 Kris Holmesová (* 1950) – americká typografka a animátorka
 Larry Holmes (* 1949) – americký profesionální boxer těžké váhy
 Oliver Wendell Holmes (1809–1894) – americký lékař a spisovatel
 Oliver Wendell Holmes mladší (1841–1935) – americký právník
 Richard Holmes (1931–1991) – americký jazzový varhaník
 Robert B. Holmes (1???–1945) – americký pilot

Externí odkazy